Магистрала 67 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Тексас, Арканзас, Мисури, Илинойс и Айова. Обща дължина 1545,1 мили (2486,1 km), от които най-много в щата Тексас 755,7 мили (1216,2 km), най-малко – в щата Айова 55,4 мили (89,1 km).

Магистралата започва на левия бряг на река Рио Гранде, на границата с Мексико в град Пресидио, разположен в югозападната част на щата Тексас,. Насочва се на североизток и пресича целия щат по диагонал от югозапад на североизток, като минава през 19 окръжни центъра, в т.ч. през мегаполиса Далас. В тексаската част на град Тексаркана напуска Тексас и навлиза на територията на щата Арканзас. На протежение от 319 мили (513,3 km) пресича целия щат също по диагонал от югозапад на североизток, като минава през 11 окръжни центъра, в т.ч. през столицата Литъл Рок. На 9 мили северно от град Корнинг напуска Арканзас и навлиза в югоизточната част на щата Мисури. На протежение от 323 km пресича югоизточната му част, минава през западните предградия на град Сейнт Луис и северно от него преодолява последователно реките Мисури и Мисисипи и влиза в западната част на щата Илинойс. Тук на протежение от 344 km пресича западната му част от юг на север, минава през 5 окръжни центъра и при град Рок Айлънд отново преодолява река Мисисипи и навлиза в щата Айова. Преминава през град Давенпорт и покрай десния (западен) бряг на Мисисипи и завършва западно от градчето Сабула, при Магистрала 52 на САЩ.

От Магистрала 67 на САЩ се отделя 1 вторична магистрала, която също е част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала  в щатите Луизиана и Арканзас 498 мили (801 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1